Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1970-1971
 Eerste klasse 1970-71 (basketbal België)
 Eerste klasse 1970-71 (voetbal België)